Андре́й Го́лубев:
 Голубев, Андрей Александрович (род. 1987) — казахстанский теннисист.
 Голубев, Андрей Владимирович (род. 1962) — российский предприниматель.